Peruzzi může být:

příjmení osob
 Angelo Peruzzi (* 1970) – italský fotbalista
 Baldassare Peruzzi (1481–1536) – italský architekt a malíř
 Gino Peruzzi (* 1992) – argentinský fotbalista
 Giovanni Sallustio Peruzzi (1511/12–1573) – italský architekt

Rozcestníky - příjmení
Italská příjmení